Um mecânico de voo é o profissional que auxilia o comandante a bordo da aeronave no cockpit, encarregado da operação e controle de diversos sistemas conforme descritos nos manuais técnicos da aeronave.

Ver também
Mecânico

Profissões da aviação